Timoteo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Timóteo (ort), Minas Gerais, 
 Timóteo (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar